René Marache
Suzanne Marache